Tudoran este un nume de familie, care se poate referi la

 Dorin Tudoran (născut în 1945), blogger, eseist, poet, publicist și disident politic român; 
 Ioana Tudoran (născută în 1948), canotoare română, laureată cu bronz la Montreal 1976;
 Radu Tudoran (numele la naștere, Nicolae Bogza, 1910 - 1992), prozator și traducător român, fratele scriitorului Geo Bogza;
 Tănase Tudoran (Todoran) (1659 — 1763) a fost un țăran martir din Bichigiu, comuna Telciu, județul Bistrița-Năsăud.

Vedeți și 

 Todoran

Nume de familie românești